Materieel (cultureel) erfgoed
Onroerend erfgoed
Roerend erfgoed
 Immaterieel (cultureel) erfgoed